La saison 2003-2004 du Mans Union Club 72 voit le club évoluer pour la première fois de son histoire en Ligue 1.

Après 13 années d'affilée en tant que pensionnaire de Ligue 2, Le Mans gagne son titre d'accès à l'élite en terminant vice-champion de l'exercice 2002-2003. L'équipe est alors le "bizut" de la saison, évènement de plus en plus rare avec la dernière montée du FC Lorient.

L'effectif est largement modifié et la cellule de recrutement se concentre sur des joueurs âgés et expérimentés, le plus souvent étrangers, qui se révèlent finalement inadaptés à la Ligue 1. Plombé par une mauvaise cohésion de groupe, le MUC n'obtient sa première victoire que lors de la  contre le FC Metz (2-0). Relégable sans discontinuer depuis la , les manceaux terminent à l'avant-dernière place du classement, synonyme de rétrogradation directe.

Transferts

Arrivées

Départs

Effectif

Gardiens 
 Jean-François Bédénik 
 Yohann Pelé 
 Vincent Demarconnay

Défenseurs 
 Laurent Bonnart  
 Yoann Poulard 
 Olivier Thomas 
 Eddy Capron  
 Jean-Jacques Domoraud 
 Dan Eggen 
 Thabang Molefe

Milieux de terrain 
 Frédéric Thomas 
 Jérôme Drouin 
 Yohan Hautcœur 
 Fernando D'Amico 
 Jacques-Désiré Périatambée 
 Cédric Liabeuf

Attaquant 
 Laurent Peyrelade  
 Fabrice Pancrate 
 Daniel Cousin 
 James Fanchone 
 Philippe Celdran 
 Sergiu Radu

Sélections et expérience 

Eddy Capron est le seul joueur français de l'équipe à avoir joué au niveau international. Il était ainsi international espoir, mais n'avait jamais été international A. Il est alors le plus expérimenté des joueurs avec 272 matchs de D1/Ligue 1 à son compteur, avant l'entame de la saison.

Trois autres internationaux plus ou moins expérimentés sont également présent : 
 Dan Eggen est de loin le plus expérimenté au niveau international avec 25 sélections en équipe de Norvège (2 buts et des participations remarquées aux coupes du monde 1994 et 1998, ainsi qu'à l'Euro 2000). Son parcours avec le club espagnol d'Alavès le mène à la finale de la coupe de l'UEFA en 2001, qu'il perdra face à Liverpool. Tout cela donne un CV intéressant pour un joueur appelé à devenir un des piliers de l'équipe. Malheureusement, sa saison est catastrophique à cause d'une grave blessure au pied droit. N'ayant signé que pour une seule année, il met un terme à sa carrière à la fin de la saison. 
 Thabang Molefe est international A avec l'Afrique du Sud, il a notamment participé au premier tour de la coupe du monde 2002 avec les autres bafanas bafanas. 
 Enfin, Daniel Cousin, le « buteur maison » est alors un jeune international plein d'avenir d'une équipe gabonaise en pleine construction.

Saison

Ligue 1 

Fernando d'Amico marque le premier but de l'histoire du muc en L1

Coupe de la Ligue

Coupe de France

Notes et références 

Le Mans
Saison du Mans FC